В США насчитывается 6 округов с названием Гарфилд ():
 Гарфилд — округ в штате Вашингтон.
 Гарфилд — округ в штате Колорадо.
 Гарфилд — округ в штате Монтана.
 Гарфилд — округ в штате Небраска.
 Гарфилд — округ в штате Оклахома.
 Гарфилд — округ в штате Юта.
 См. также 
 Гарфилд (значения)